Internationale Kurzfilmtage bzw. Kurzfilmfestivals gibt es im deutschsprachigen Raum unter anderem in:

 Hamburg: Internationales Kurzfilm-Festival Hamburg
 München: Munich International Short Film Festival
 Oberhausen: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen
 Winterthur: Internationale Kurzfilmtage Winterthur